Natalia Szostak (ur. 1987 w Dzierżoniowie) – polska dziennikarka specjalizująca się w tematyce kulturalnej.

Życiorys 
Jako nastolatka związana była z lokalnym teatrem Kątem. Absolwentka dziennikarstwa i iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Studiowała między innymi w Meksyku i Hiszpanii. W 2014 roku ukończyła Polską Szkołę Reportażu.

W 2019 roku relacjonowała w „Gazecie Wyborczej” przyznanie literackiej nagrody Nobla pisarce Oldze Tokarczuk.

Jest związana z „Gazetą Wyborczą” od 2012 roku i dwumiesięcznikiem „Książki. Magazyn do czytania”.

Pod koniec kwietnia 2021 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że zmienia redakcję i od maja będzie dziennikarką magazynu "Wysokie Obcasy Extra".

Nagrody i wyróżnienia 
W 2017 roku została nominowana przez Polską Izbę Książki do nagrody PIK-owy Laur w kategorii najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach drukowanych.

Twórczość 
 współprowadzi podcast Gazety Wyborczej „8:10” w radiu TOK FM
 od 2017 wraz z Justyną Suchecką prowadzi kanał kulturalny na YouTube pod nazwą „Krótka Przerwa”.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Krótka Przerwa na YouTube

Polscy dziennikarze kulturalni
Urodzeni w 1987